Тексокотла има више значења:

 Тексокотла (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тексокотла (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тексокотла (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику